Trześniów ist der Name von zwei Orten in Polen:

 Trześniów (Haczów) in der Woiwodschaft Karpatenvorland
 Trześniów (Ośno Lubuskie) in der Woiwodschaft Lebus